Александровац — населенный пункт в общине Лакташи, которая принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Александроваце проживало 677 человек. До второй мировой войны Александровац был немецкой деревней Рудольфстал.

Население

Национальный состав на 1991 год 
 Сербы — 570 человек
 Югославы — 46 человек
 Хорваты — 45 человек
 Мусульмане — 1 человек
 Другие — 15 человек

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской